Шереги — значения:

 Шереги (Шерёги) — деревня в Плюсском районе Псковской области, Запольская волость
 Шереги, Франц Эдмундович — российский социолог